Шарнека (, «пустище, пустир») — португальська власна назва.

Топоніми

Шарнека — парафія.